Rüdersdorf ist der Name folgender Orte:

 Rüdersdorf bei Berlin, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Rüdersdorf (Kraftsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kraftsdorf im Landkreis Greiz, Thüringen